Eunomos ist der Name folgender Personen:
 Eunomos (Sparta), König von Sparta, möglicherweise um 900 v. Chr.
 Eunomos (Admiral), athenischer Admiral (Korinthischer Krieg)